Media Blasters — корпорация в городе Нью-Йорк, которая была основана John Sirabella и Sam Liebowitz. Media Blasters приобретают фильмы, затем переводят, дублируют и распространяют. Они наиболее хорошо известны в первую очередь по анимации и азиатским фильмам (для домашней видеоверсии). На дисках DVD выпускают анимационные ужасы, азиатские боевики, европейские ужастики и эротические фильмы.

Популярные аниме включают Invader Zim, Berserk, Knight Hunters, Rurouni Kenshin, Flesh for the Beast, Shadow: Dead Riot, Wicked Lake, Death Trance, Machine Girl, Tokyo Gore Police.

Список лицензий

Аниме 

 Advancer Tina (OAV)
 Ah My Buddha (TV)
 Ah! My Goddess (TV)
 Anal Sanctuary (OAV)
 Angel Sanctuary (OAV)
 Angel's Feather (OAV)
 Another Lady Innocent (OAV)
 Aoi & Mutsuki: A Pair of Queens (TV)
 Apocalypse Zero (OAV)
 Babel II — Beyond Infinity (TV)
 Balthus - Tia's Radiance (OAV)
 Battle Can Can (OAV)
 Battle Team Lakers EX (OAV)
 Berserk (TV)
 Bible Black, Bible Black Only, Bible Black Origins, Bible Black: New Testament (OAV)
 Blade of the Immortal (TV)
 Blame! (ONA)
 Bludgeoning Angel Dokuro-chan (TV)
 Bondage House (OAV)
 Bondage Queen Kate (OAV)
 Bride of Darkness (OAV)
 Consenting Adultery (OAV)
 Cosmo Warrior Zero Gaiden (TV)
 Cosmowarrior Zero (TV)
 Cosplay Cafe (OAV)
 Countdown to Delight (OAV)
 Dai Mahou Touge Omake (OAV)
 Darling (OAV)
 De: vadasy (OAV)
 Demon Fighter Kocho (OAV)
 Detatoko Princess (OAV)
 Dirty Thoughts (OAV)
 Do You Know the Milfing Man? (OAV)
 Doctor Shameless (OVA)
 Dog Style
 Dojin Work (TV)
 Dragon Rider (OAV)
 The Duchess of Busty Mounds (OAV)
 Early Reins (OAV)
 Earthian (OAV)
 Eight Clouds Rising (OAV)
 Eiken (OAV)
 Elf Princess Rane (OAV)
 Elufina — Servant Princess (OAV)
 Embracing Love — Cherished Spring, Embracing Love: A Cicada in Winter (OAV)
 Enspelled (OAV)
 Erotic Torture Chamber (OAV)
 EX-Driver (OAV)
 Fake (OAV)
 Fight!! Spirit of the Sword (OAV)
 Figure 17 (TV)
 Fortune Quest L (TV)
 Foxy Nudes (OAV)
 Gakuen Heaven (TV)
 Gakuen Nanafushigi (OAV)
 GaoGaiGar: King of Braves (TV)
 Genma Wars (TV)
 Genshiken (OAV), Genshiken (TV), Genshiken 2 (TV)
 Gestalt (OAV)
 Giant Robo (OAV)
 Gin Rei (OAV)
 Girl’s High (TV)
 Gokudo (TV)
 Gokusen (TV)
 Gold Throbber (OAV)
 Golden Boy (OAV)
 Green Green (TV)
 Grenadier (TV)
 Gun Frontier (TV)
 Gunparade March (TV)
 Heartwork: Love Guns (OAV)
 A Heat for All Seasons (OAV)
 Here is Greenwood (OAV)
 Hi no Tori (TV)
 Hills Have Size (OAV)
 I Shall Never Return (OAV)
 I’ll/CKBC (OAV)
 Idol Project (OAV)
 If I See You in my Dreams (OAV), If I See You in my Dreams (TV)
 Ikkitousen: Dragon Destiny, Ikkitousen: Great Guardians (TV)
 Immoral Sisters 2 (OAV)
 Internal Medicine (OAV)
 Into the Erogenous Zone: Lyon Flare (OAV)
 Iria — Zeiram the Animation (OAV)
 Iron Virgin Jun (OAV)
 Jewel BEM Hunter Lime (OAV)
 Jungle De Ikou! (OAV)
 Kanojo × Kanojo × Kanojo (OVA)
 Kanokon (TV)
 Kashimashi: Girl Meets Girl (TV)
 Kimba the White Lion (TV)
 Кайт — девочка-убийца (OAV)
 Kite Liberator (OAV)
 Kizuna: Much Ado About Nothing (OAV 2)
 Knight Hunters, Knight Hunters Eternity (TV)
 Kujibiki Unbalance (OAV), Kujibiki Unbalance (TV)
 Kurogane Communication (TV)
 Legend of the Blue Wolves (OAV)
 Legend of the Pervert (OAV)
 Legend of the Wolf Woman (OAV)
 Lesson of Darkness (OAV)
 Like Mother, Like Daughter (OAV)
 Loveless (TV)
 Madara (OAV)
 Madonna (OAV)
 Magic Knight Rayearth (TV), Magic Knight Rayearth 2 (TV 2)
 Magic User's Club (OAV), Magic User’s Club (TV)
 Magical Witch Punie-chan (OAV)
 Maiden Diaries (OAV)
 Marriage (OAV)
 Medical Humiliation (OAV)
 Metal Fighter Miku (TV)
 Mezzo Forte (OAV)
 Midnight Milk Party (OAV)
 Midnight Sleazy Train (OAV)
 Midori Days (TV)
 Mirage of Blaze (TV), Mirage of Blaze: Rebels of the River Edge (OAV)
 Moonlight Lady (OAV)
 Moribito: Guardian of the Spirit (TV)
 Mouse (TV)
 My Classmate's Mother (OAV)
 My Fair Masseuse (OAV)
 My Sexual Harassment (OAV)
 Night Head Genesis (TV)
 Nine O’Clock Woman (OAV)
 Ninja Cadets (OAV)
 Ninku the Movie
 No Money (OAV)
 Nymphs of the Stratosphere (OAV)
 Office Affairs (OAV)
 One: True Stories (OAV)
 Oni-Tensei (OAV)
 Otoboku — maidens are falling for me! (TV)
 Otogi Zoshi (TV)
 Panty Flash Teacher (OAV)
 Parade Parade (OAV)
 Phantom — The Animation (OAV)
 Princess 69 (OAV), Princess 69: Midnight Gymnastics (OAV)
 Princess Princess (TV)
 Princess Rouge (OAV)
 Project Boobs (OVA)
 Puppet Princess (OAV)
 Queen's Blade -Ruro no Senshi- (TV), Queen’s Blade: Gyokuza o Tsugumono (TV)
 Ramen Fighter Miki (TV)
 Riki-Oh (OAV), Riki-Oh 2: Horobi no Ko (OAV)
 Rurouni Kenshin (TV)
 Saber Marionette R (OAV)
 Sadamitsu the Destroyer (TV)
 Sailor Victory (OAV)
 Samurai Deeper Kyo (TV)
 Samurai: Hunt for the Sword (OAV)
 Sayonara, Zetsubou-Sensei (TV)
 Sensitive Pornograph (OAV)
 Sentimental Journey (TV)
 Seraphim Call (TV)
 Seven of Seven (TV)
 Sex Demon Queen (OAV)
 Sex Exchange (OAV)
 Sex Taxi (OAV)
 Sexfriend (OAV)
 Sexorcist (OAV)
 Shinesman (OAV)
 Shrine of the Morning Mist (TV)
 Shura no Toki: Age of Chaos (TV)
 Simoun (TV)
 Sins of the Flesh (OAV)
 Slave Doll — Maid to Order (OAV)
 Space Pirate Mito (TV)
 Spy of Darkness (OAV)
 Stainless Night (OAV)
 Stairs (OAV)
 Step Up Love Story (OAV)
 Strawberry Panic! (TV)
 Submission Central (OAV)
 Sukisho (TV)
 Super Cool Life of Strawberry Chan (manga)
 Swallowtail Inn (OAV)
 Tail of Two Sisters (OAV)
 Tales of Eternia (TV)
 Tales of Titillation (OAV)
 Tattoon Master (OAV)
 Tekkaman Blade (TV)
 Ten Tokyo Warriors (OAV)
 A Time to Screw (OAV)
 Tokyo Project (OAV)
 Tweeny Witches (TV), Tweeny Witches: The Adventures (OAV)
 Twelve Kingdoms (TV)
 Twin Signal (OAV)
 Two Facials of Eve (OAV)
 Urda (ONA)
 Very Private Lesson (OAV)
 Viper GTS (OAV)
 Virgin Auction (OAV)
 Virtua Fighter (TV)
 Voogie’s Angel (OAV)
 Wake Up! Aria (OAV)
 Widow (OAV)
 Wild Seven (TV)
 Women At Work (OAV)
 Ys (OAV), Ys II (OAV)
 Yu Yu Hakusho: The Movie
 Zenki (TV)

Манга 

 Akihabara @ DEEP
 Apocalypse Zero
 Baron Gong Battle
 Because I’m a Boy!
 Death Trance
 Dog Style
 Dojin Work
 Eiken
 Flesh For The Beast (manga)
 Fujoshi Rumi: Mousou Shoujo Otaku Kei
 Gorgeous Life of Strawberry Chan
 Kamunagara: Rebirth of the Demonslayer
 Level C
 Maka-Maka
 Pilgrim Jäger
 Samurai Man
 Skyscrapers of Oz
 Twin Signal
 Yokai’s Hunger

Ссылки 
 Официальный сайт

Издатели аниме
Развлекательные компании Нью-Йорка